Aleksander Kwaśniewski (1954-), homme d'État polonais, président de la République ;
 Jolanta Kwaśniewska (1955-), avocate polonaise et épouse de l'ancien président de Pologne ;
 Maria Kwaśniewska (1913-2007), athlète polonais spécialiste des lancers ;
 Zbigniew Kwasniewski (1948-), football polonais.